Puchar Ministra Obrony Narodowej 2004 – 43. edycja wyścigu kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej, która odbyła się 15 sierpnia 2004 na liczącej 196 kilometrów trasie z Gdyni do Kościerzyny.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2004 w kolarstwie
2004 w polskim sporcie
2004